Tre unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Leyte o USS Leyte Gulf:

 – nave officina varata nel 1944, rinominata Maui nel 1945 e radiata nel 1967
 – portaerei della classe Essex, varata nel 1945 e radiata nel 1959
 – incrociatore lanciamissili della classe Ticonderoga, varato nel 1986 e ancora in servizio attivo